

Мідвейл — місто, штат Айдахо
 Мідвейл — місто, штат Юта
 Мідвейл — селище, штат Огайо
 Мідвейл — переписна місцевість, штат Монтана